Il singolare maschile  del torneo di tennis Canada Open 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Thomas Johansson che ha battuto in finale Evgenij Kafel'nikov 1–6, 6–3, 6–3.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Patrick Rafter (quarti di finale)
 Andre Agassi (semifinali)
 Evgenij Kafel'nikov (finale)
 Tim Henman (secondo turno)
 Richard Krajicek (secondo turno)
 Todd Martin (quarti di finale)
n/a
 Tommy Haas (terzo turno)

  Nicolas Kiefer (semifinali) 
  Thomas Enqvist (primo turno) 
  Thomas Johansson (campione) 
  Vince Spadea (terzo turno) 
  Goran Ivanišević (primo turno) 
 n/a
  Sébastien Grosjean (secondo turno) 
  Jonas Björkman (primo turno) 
  Wayne Ferreira (terzo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte Alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Canada Open 1999
ATP Tour 1999